Кристофер Алан «Крис» Янг (; род. 12 июня 1985 года) — американский кантри-исполнитель.

Биография

Ранние годы 
Крис Янг родился в Марфрисборо, Теннесси, США 12 июня 1985 года. Он заинтересовался музыкой в раннем возрасте и принимал участие в различных детских театральных постановках. Во время обучения в Oakland High School (Теннесси) Янг начал выступать в местных клубах. В период обучения в колледже, он продолжал выступать, дав более чем 150 концертов за год.

2005—2007: «Nashville Star» и «Chris Young» 

Выступление Криса Янга в Арлингтоне, Техас привлекло внимание Парка Скотта и Кейта Свона, которые предложили ему принять участие в «Nashville Star», песенном конкурсе талантов, проводимом каналом кабельного телевидения «USA Network». Пройдя прослушивание в Хьюстоне, Техас, Янг оказался в числе участников «Nashville Star», а затем, 2 мая 2006 года, был объявлен победителем 4 сезона конкурса. Эта победа принесла ему контракт с лейблом «RCA Records». Позднее, в этом же году, вышел дебютный сингл Янга «Drinkin' Me Lonely», который достиг 42 места в чарте «Billboard Hot Country Songs», а затем, 3 октября 2006 года его дебютный альбом «Chris Young». Вторым синглом с альбома стала песня «You’re Gonna Love Me», достигшая 48 места Billboard Hot Country Songs. В мае 2008 года вышел третий сингл Янга «Voices», в августе он достиг 37 места в чарте Hot Country Songs, став его первым синглом, пробившимся в Top 40 чартов Биллборд.

2008—2010: «The Man I Want to Be» 

Второй альбом Янга «The Man I Want to Be», спродюсированный Джеймсом Строудом, был выпущен в сентябре 2009 года.. Среди песен альбома были, в том числе, кавер-версии песен Вэйлона Дженнингса «Rose in Paradise» (как дуэт с Вилли Нельсоном) и Тони Джо Уайта «Rainy Night in Georgia».

В октябре 2009 года, четвёртый сингл Янга, пробившийся в чарты — «Gettin' You Home (The Black Dress Song)», стал первым его хитом № 1 (в чарте «Hot Country Songs»). Аналогичного успеха затем добились заглавный сингл его второго альбома — «The Man I Want to Be» и переизданный сингл «Voices».

В 2010 году Крис Янг был номинирован на награду Академии музыки кантри в категории «Лучший новый солист» (вместе с ним были номинированы Люк Брайан и Джэйми Джонсон). В этом году он также был номинирован на «Грэмми» в категории «Лучшее мужское вокальное кантри исполнение» (за песню «Gettin' You Home»).

2011: «Neon» 
В феврале 2011 года состоялся релиз сингла Янга «Tomorrow». Сингл стал для него четвёртым, попавшим на вершину кантри-чартов. В июле 2011 года вышел третий альбом Янга — «Neon», который достиг 4-й позиции основного альбомного хит-парада США — Billboard 200.
Ещё один сингл из этого альбома — «You» стал для Янга пятым подряд, возглавившим чарт «Billboard Hot Country Songs».

В 2011 году Янг стал победителем премии «American Country Awards» в двух номинациях — «Дебют года» и «Лучший сингл» (за песню «Voices»).

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Музыкальные видео

Награды и номинации

Ссылки 

Родившиеся 12 июня
Родившиеся в 1985 году
Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Кантри-музыканты США
Певцы и певицы США
Поэты по алфавиту
Поэты США
Поэты XXI века
Композиторы по алфавиту
Композиторы США
Композиторы XXI века
Авторы-исполнители США